Siqueira Campos, une municipalité brésilienne située dans l'État du Paraná.
 Parc Tenente Siqueira Campos, un parc dans la ville de São Paulo au Brésil.